Wolfgang Hellmich ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Hellmich (Sänger) (* 1935), deutscher Opernsänger (Bariton) und Musikpädagoge 
 Wolfgang Hellmich (Politiker) (* 1958), deutscher Politiker (SPD), MdB